Colbert henviser til flere artikler:

 Stephen Colbert (født 1964), amerikansk komiker, studievært i tv-programmet The Colbert Report.
 Jean-Baptiste Colbert (1619-1683), fransk statsmand og finansminister.
 Claudette Colbert (1903-1996), amerikansk filmskuespillerinde.
 Keary Colbert (født 1982), amerikansk fodboldspiller.